Die Tolly Cobbold English Professional Championship 1985 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Weltrangliste im Rahmen der Saison 1984/85 zum Zwecke der  Ermittlung des englischen Profimeisters. Das Turnier wurde vom 5. bis zum 10. Februar 1985 in der Corn Exchange der englischen Stadt Ipswich ausgetragen. Sieger wurde der Titelverteidiger Steve Davis, dem im Finale ein 9:2-Sieg über Tony Knowles gelang. Knowles spielte im Gegenzug mit einem 139er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Vier Jahre nach der ersten Ausgabe des Turnieres wurde das Turnier neu aufgelegt, da die WPBSA ab diesem Jahr für vier Jahre für jede nationale Profimeisterschaft und je Spieler einen Zuschuss von 1.000 Pfund Sterling zum Preisgeld leistete. Davon abgesehen wechselte auch der Sponsor; nun wurde das Turnier von Tolly Cobbold gesponsert, die somit das Tolly Cobbold Classic durch dieses Turnier in ihrem Portfolio ersetzten. Insgesamt gab es ein Preisgeld von 75.000 £ zu gewinnen, von denen etwa ein Viertel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Insgesamt nahmen 46 Spieler am Turnier teil. 28 dieser Spieler begannen das Turnier mit einer Runde der letzten 48, deren Sieger in die Runde der letzten 32 vorrückten, in der sie auf die übrigen 18 Teilnehmer trafen und im K.-o.-System den Sieger des Turnieres ausspielten. Dabei wurden alle Spiele des Turnieres im Modus Best of 17 Frames gespielt.

Finale 
Der Titelverteidiger Steve Davis hatte über weite Teile des Turnieres keine Probleme, bis einschließlich zum Viertelfinale hatte er lediglich sieben Frames verloren. Erst im Halbfinalspiel gegen Tony Meo hatte Davis Probleme; das Spiel ging in den Decider, den aber Davis für sich entscheiden konnte. Sein Finalgegner war Tony Knowles, der mit einem Sieg im Decider gegen Malcolm Bradley ins Turnier gestartet war, dann jeweils deutlich das Achtelfinal- und Viertelfinalspiel gewonnen hatte und erst bei seinem 9:6-Halbfinalsieg über Steve Longworth wieder Probleme hatte.

Das Finale war eine deutliche Angelegenheit: Davis dominierte das Spiel nach Belieben, spielte unter anderen ein Century Break und ließ Knowles lediglich zwei Frames gewinnen, sodass Davis das Spiel mit 9:2 und damit auch das Turnier gewann. Dies überschnitt sich mehr oder weniger mit den allgemeinen Erwartungen.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten dreizehn Spieler achtzehn Century Breaks:

Einzelnachweise 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Ipswich